Westerstraat (Amsterdam), een grote straat in de Jordaan in Amsterdam.
 Westerstraat (Enkhuizen), een straat in Enkhuizen.
 Westerstraat (Rotterdam), een straat in de binnenstad van Rotterdam.